Joonas Nättinen (né le  à Jämsä en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2008, ce joueur formé au JYP Jyväskylä débute en senior avec l'Espoo Blues dans la SM-liiga. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au troisième tour, en  au total par les Canadiens de Montréal. Il part en Amérique du Nord en 2011 et est assigné aux Bulldogs de Hamilton dans la LAH. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens le  contre les Maple Leafs de Toronto.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 ||JYP Jyväskylä || SM-sarja Jr || || || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || JYP Jyväskylä || SM-sarja Jr || || || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || JYP Jyväskylä || SM-sarja Jr || 30 || 10 || 25 || 35 || 22 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || JYP Jyväskylä || SM-sarja Jr || 34 || 14 || 34 || 48 || 22  || || || || ||
|-
| 2007-2008 || JYP Jyväskylä || SM-Liiga Jr || 8 ||0  || 2 || 2 || 2  || || || || ||
|-
| 2008-2009 || Espoo Blues  || SM-Liiga jr || 6 || 2 || 2 || 4 || 8  || || || || ||
|-
|2008-2009 || Espoo Blues || SM-Liiga 
| 14 || 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|2008-2009|| Suomi Jr || Mestis || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Espoo Blues || SM-Liiga ||23 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-Liiga ||11 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HPK Hämeenlinna || SM-Liiga ||10 ||0 ||2 ||2 ||6 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2010-2011 || Suomi Jr || SM-Liiga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 63|| 10|| 11|| 21|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 24 || 5 || 4 || 9 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 69|| 8|| 7|| 15|| 22|| - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Canadiens de Montréal || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || MODO Hockey || SHL  || 55|| 7|| 11|| 18|| 38|| - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || JYP Jyväskylä || Liiga ||46 ||9 ||12 ||21 ||16 ||13 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
|2016-2017 || JYP Jyväskylä || Liiga ||46 ||8 ||23 ||31 ||51 ||15 ||3 ||4 ||7 ||6
|-
|2017-2018 || JYP Jyväskylä || Liiga ||49 ||13 ||27 ||40 ||35 ||6 ||1 ||4 ||5 ||0
|-
|2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 54|| 16|| 12|| 28|| 25|| - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HK Vitiaz || KHL ||50 || 9 || 12 || 21 || 23 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2020-2021 || Severstal Tcherepovets || KHL || 35 || 5 || 15 || 20 || 10 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2021-2022 || Severstal Tcherepovets || KHL ||  ||

Au niveau international 

| 2009 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 2|| 4|| 8|| +1||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| 0|| align="left"|Septième de l'élite
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 4|| 4|| 4|| -5||align="left"| Cinquième de l'élite
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 0|| 3|| 2|| +2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 0|| 3|| 3|| 0|| +5|| align=left| Médaille d'or

Références 

Naissance en janvier 1991
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Canadiens de Montréal
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Naissance à Jämsä
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Severstal Tcherepovets